Вулканешты () — название населённых пунктов в Молдавии:

 Вулканешты — город в Гагаузии.
 Вулканешты — железнодорожная станция в Гагаузии.
 Вулкэнешть — село в Ниспоренском районе.

См. также 
Волканешты